Убонратчатхани ():

 Убонратчатхани — город и центр одноименной провинции (Таиланд)
 Убонратчатхани — провинция в Таиланде
 Убонратчатхани — аэропорт в провинции Убонратчатани (Таиланд)
 Убонратчатхани — ж/д линия в Таиланде
 Убонратчатхани — ж/д станция в провинции Убонратчатани (Таиланд)
 Университет Убонратчатхани — университет в одноименном городе (Таиланд)
 Убонратчатхани — футбольный клуб в одноименном городе (Таиланд)
 Фестиваль Убонратчатхани — фестиваль в Таиланде